Malkasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Takvedaholmen (ö i Helsingfors, lat 60,19, long 25,12), Nyland, 
 Malkasaari (ö i Finland), Birkaland, Övre Birkaland, 
 Málgásuálui, ö, Lappland, Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar